Heinrich Förster henviser til:

 Heinrich Förster (biskop) (1799–1881) – tysk biskop
 Heinrich von Förster (1832–1889) – østrigsk arkitekt